Macenda puede referirse a:

 Macenda (Abegondo), aldea española de la parroquia de Crendes, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Macenda (Boiro), parroquia española del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.